A 2018. évi téli olimpiai játékokon a síugrás női egyéni normálsánc versenyszámát február 12-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Maren Lundby nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny helyi idő szerint 21:50-kor, magyar idő szerint 13:50-kor kezdődött. A második fordulóban az első forduló legjobb 30 versenyzője indulhatott. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet.

Források 

Síugrás a 2018. évi téli olimpiai játékokon